Сезон ФК «Валенсія» 2019—2020 100-й за ліком сезон футбольного клубу Валенсія і його 85-й сезон у найвищій лізі іспанського футболу. 
Другий сезон поспіль клуб кваліфікувався в Лігу чемпіонів, розпочавши боротьбу з групового етапу. Завдяки перемозі в Копа-дель-Рей попереднього сезону, Валенсія взяла участь у Суперкубку Іспанії уперше від 2008 року.

Гравці

Склад команди

Трансфери

Прийшли 

Сукупні витрати: €76,000,000

Пішли 

Загальний прибуток: €46,000,000
Чистий дохід: -€30,000,000

**Валенсія купила Максі Гомеса за €14,500,000. Крім того, в рамках угоди до Сельти перейшли Міна та Саенс. Сельта має право викупу Саенса, який перейшов на правах оренди на два сезони, Але Валенсія зберігає право викупу назад, якщо Сельта скористається цією можливістю.

***Мурільйо переходить в Сампдорію на правах оренди на 1 сезон, яка зобов'язується його купити за €13,000,000 по закінченні оренди.

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Загалом

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі 
Розклад матчів Ла-Ліги оголошено 4 липня 2019 року.

Копа-дель-Рей

Суперкубок Іспанії

Ліга чемпіонів УЄФА

Груповий турнір 

Group H

Плей-оф

1/8 фіналу

Статистика гравців

Матчі та голи 
Востаннє оновлено по завершенні сезону

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Півзахисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравець, який цього сезону грав за команду, або був заявці на матч, але потім пішов в оренду або перейшов до іншого клубу

|}

Примітки

Посилання 
Club's official website

Валенсія
Сезони ФК «Валенсія»